Choctaw (taal); een Muskogi-taal, gesproken in de Amerikaanse staten Louisiana, Oklahoma en Mississippi
 Choctaw (volk); een indianenvolk die tegenwoordig in de Amerikaanse staten Louisiana, Oklahoma en Mississippi wonen
 Choctaw (Mississippi); een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Choctaw (Oklahoma); een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Choctaw I (schip, 1969) - pijpenlegger en kraanschip 
 Choctaw II (schip, 1974) - pijpenlegger en kraanschip

Zie ook
Choctaw Lake; een plaats in de Amerikaanse staat Ohio